Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2020 прошли с 27 по 29 августа 2021 года на арене Ниппон Будокан в Токио. Было разыграно 13 комплектов наград среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 136 спортсменов из 41 страны мира.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Дзюдо на официальном сайте летних Паралимпийских игр 2020 года 
 Дзюдо на летних Паралимпийских игр 2020 на официальном сайте Международной федерации дзюдо 
 Tokyo 2020: Takeaways from judo  // paralympic.org.
 Sevda Valiyeva takes gold on Paralympic debut, Azerbaijan secure three judo titles  // paralympic.org.
 Azerbaijan claim trio of judo medals  // paralympic.org.
 Azerbaijan win three golds on second day of judo at Tokyo 2020 Paralympics  // insidethegames.biz.
 Azerbaijan strike twice as Hajiyeva and Shirinli win Paralympic judo titles  // insidethegames.biz.

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2020
Дзюдо на летних Паралимпийских играх